Le kiddouch, kiddoush, quiddouch ou quiddoush (hébreu : קידוש, « sanctification » ou « consécration ») peut désigner :
 le kiddouch hayom, « [cérémonie de] sanctification du jour » (chabbat ou yom tov)
 le kiddouch bekhorot, « consécration des aînés » 
 le kiddouch hahodesh, « [cérémonie de] sanctification du mois » 
 le kiddouch halevana, « [cérémonie de] sanctification de la lune » 
 le kiddouch hahamma, « [cérémonie de] sanctification du soleil » 
 le kiddouch yadayim veraglaïm, « sanctification des pieds et des mains » réalisée par les cohanim avant de prendre leur service
 le Kiddoush Hashem, « sanctification du Nom [divin] », devenue au fil de l’histoire juive synonyme de martyre pour la foi
 les kiddoushin, « consécration des époux » (cérémonie pré-nuptiale)
 le traité Kiddoushin, consacré aux lois relatives à cette cérémonie